Николаевщина:
 Николаевщина — деревня в Волховском районе Ленинградской области России.
 Николаевщина — народное название Николаевской области Украины.
 «Николаевщина» — название эпохи правления Николая I (1825—1855).